The Castle ("il castello" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Casa dolce casa (The Castle) – film australiano del 1997 diretto da Rob Sitch
 The Castle – singolo di Roby Rossini del 2004